

Osoby o tym nazwisku 
 Andrzej Marks (1932-2006) – polski astronom, pisarz popularnonaukowy
 Karl Marx, także Karol Marks (1818-1883) – niemiecki filozof, socjolog, ekonomista, historyk, dziennikarz i działacz rewolucyjny, twórca socjalizmu naukowego
 Leszek Marks (ur. 1951) – polski geolog
 Michael Marks (1859-1907) – brytyjski przedsiębiorca, współzałożyciel firmy Marks & Spencer
 Bracia Marks (ang. Marx Brothers) – piątka rodzeństwa aktorów teatralnych i filmowych:
 Leonard Marx znany jako Chico (1887-1961)
 Adolph Arthur Marx znany jako Harpo (1888-1964)
 Julius Henry Marx znany jako Groucho (1890-1977)
 Milton Marx znany jako Gummo (1892-1977)
 Herbert Marx znany jako Zeppo (1901-1979)

Miejscowości 
 Marks – miasto w Rosji, w obwodzie saratowskim
 Marks – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missisipi, w hrabstwie Quitman

Zobacz też 
 Marx